Changyuan peut se référer à :
 Xian de Changyuan, un district administratif de la province du Henan, en Chine.
 Changyuan, un astérisme de l'astronomie chinoise.